Алекса́ндр Рома́нович Мревлишви́ли (ალექსანდრე რომანის ძე მრევლიშვილი; 1866—1933) — грузинский живописец, представитель реалистического направления в грузинском искусстве.

Биография 
Родился а в городе Мцхета.

В 1884—1890 годах учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а в 1898—1901 гг в Париже, в Академии Жюлиана.

Известен картинами «У сельской канцелярии» (1899), «Низкий забор» (1901), «Сбор подати» (1900-е годы).

Умер 25 декабря 1933 года в Тифлисе.

Дочь — Маквала Александровна Мревлишвили (1909—1992) — детский советский поэт.

Литература 
И. А. Урушадзе А. Р. Мревлишвили, М, 1954.

Примечания

Ссылки 
 Мревлишвили Александр Романович, грузинский живописец

Художники по алфавиту
Художники Грузии
Художники СССР
Обучавшиеся в Академии Жюлиана